Александр Юрьевич Фомичёв () — российский хоккеист, вратарь. Мастер спорта России. Хоккейный эксперт, комментатор телеканалов Матч ТВ и КХЛ.

Биография 
Александр Юрьевич Фомичёв родился 19 февраля 1979 года в Москве.

Воспитанник «Динамо» Москва, первый тренер В. Н. Шкурдюк.

Начал карьеру в 1997 году в составе клуба Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмен». В том же году на драфте НХЛ был выбран в 9 раунде под общим 231 номером клубом «Эдмонтон Ойлерз». Продолжал выступления в низших североамериканских лигах до 2002 года, после чего вернулся в Россию. В сезоне 2002/03 провёл сложности 6 матчей в составе новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура». После сезона 2003/04 в «Сибири», который Фомичёв закончил с коэффициентом полезности 1,88 и 9 «шат-аутами», он был приглашён в московский ЦСКА, в котором провёл 2 следующих сезона.

С 2006 по 2009 год Фомичёв выступал в омском «Авангарде». За это время стал бронзовым призёром российского первенства. Перед началом сезона 2009/10 вернулся в «Сибирь», подписав однолетний контракт. Однако, проведя за 2 месяца лишь 7 матчей, был отправлен в фарм-клуб из Кургана «Зауралье», а в декабре 2009 года подписал контракт с нижегородским «Торпедо».

После сезона 2010/11, в котором Фомичёв провёл 11 матчей с коэффициентом надёжности 2,97, руководство клуба приняло решение продлить контракт.

8 октября 2012 года «Рязань» и ТХК совершили обмен вратарями: в Рязань переехал Фомичёв, а в обратном направлении — Александр Шутов.

В сборной 
Фомичёв дебютировал на международном уровне в 1997 году на юниорском чемпионате Европы. В составе основной сборной принимал участие в чемпионатах мира 2004, на котором не провёл ни одного матча, и 2006 годов. Также Фомичёв призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезонах 2003/04 и 2005/06.

Завершив игровую карьеру стал хоккейным экспертом, комментатором телеканалов Матч ТВ и КХЛ.

Награды и звания 
 Мастер спорта России
 Бронзовый призёр чемпионата России 2007.
 Чемпион WHL 1999.

Статистика выступлений

В сборной

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Сиэтл Тандербёрдз»
Игроки «Таллахасси Тайгер Шаркс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Рязань»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»